Chaetiliidae är en familj av kräftdjur. Chaetiliidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chaetiliidae 44 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Chaetiliidae